A praia Còracòra é uma praia do arquipélago de São Tomé e Príncipe, localizada-se na ilha de São Tomé, junto ao Ilhéu Còracòra frente à foz do Rio Còracòra do promontório da Ponta da Juliana.

Ver também
Lista de praias de São Tomé e Príncipe
Geografia de São Tomé e Príncipe

Coracora